Cannonball steht für:

 Cannonball-Kliffs, Antarktika
 Cannonball River, Zufluss des Missouri River in North Dakota
 Cannonball-Rennen, illegale Autorennen
 Cannonball Ride, österreichische Metal-Band 

Filme:
 Cannonball (1976), US-amerikanischer Actionfilm (1976)
 The Cannonball Run Actionkomödie (1981)
 Cannonball Run II, Actionkomödie (1983)
 Cannonball Fieber – Auf dem Highway geht’s erst richtig los, Actionkomödie (1989)

Musik:
 Cannonball (Album), Jazzalbum von Richie Cole (2018)
 Cannonball (Lied), Song von Lea Michele (2013)

Siehe auch:
 Cannon Ball
 Cannonball House
 E-Cannonball
 Round Palagruža Cannonball
 Wabash Cannonball